Adobe Experience Design (Adobe XD) — программа для разработки интерфейсов от Adobe Systems. Поддерживает векторную графику и веб-верстку и создает небольшие .

Особенности Adobe XD 

 Adobe Experience Design — приложение для UI / UX дизайнеров, предоставляющее возможности как для разработки дизайна, так и для создания взаимодействия прототипа с переходами между монтажными областями.
 Возможность создавать простые макеты и  с помощью мобильного приложения Adobe Comp для iOS и Android.
 Возможность передать растровые изображения между Photoshop и Adobe XD.

См. также 
 Figma
 Sketch

Примечания

Ссылки 
 

Программное обеспечение Adobe